

Toponyme 

 Bossou, village et sous-préfecture de Guinée, dans la région de Nzérékoré.

Patronyme 

 Carine Sinaï Bossou (1973-), cheffe d'entreprise guyanaise.
 Marcelin Bossou (1984-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma togolais
 Vincent Bossou ()1986-), footballeur togolais.